Dave Borrelli (1981) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 David Borrelli (1971) – politico italiano